Хлорка () — фильм 2015 года итальянского режиссера Ламберто Санфеличе.

Сюжет 
17-летняя Дженнифер живёт в Остии, где, помимо учёбы в техническом институте, тренируется в бассейне со своей подругой Флавией, чтобы принять участие в парном соревновании по синхронному плаванию. Но вдруг оказалось, что для этого нужно жить в горах Маджелла. А в семье Дженнифер случилось так, что мать умерла, а отец впал в сильную депрессию, потеряв работу и дом, и она должна присматривать за ним и младшим братом. Бросив школу, чтобы прокормить семью, стала работать в гостинице. Отель оснащен крытым бассейном и Дженни находит способ продолжить тренировки с участием Ивана, ночной сторож, с которым переплетаются отношения.

Примечания

Ссылки 
 Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=uJIE-k6F60k

Фильмы Италии 2015 года
Фильмы на итальянском языке
Фильмы-драмы Италии
Фильмы Rai Cinema